Фарделл () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1967) — британский автор и иллюстратор книг для детей.
  (Томас Джордж Фарделл; 1833—1917) — британский политик, член Палаты общин от Паддингтон-Саута (1895—1910).